Il doppio  del Knoxville Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rik De Voest e Izak van der Merwe hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Alex Bogomolov, Jr. e Alex Kuznetsov.

Teste di serie 

 Carsten Ball /  Travis Rettenmaier (primo turno)
 Stephen Huss /  Peter Luczak (quarti di finale)

 Rik De Voest /  Izak van der Merwe (campioni) 
 Ryler DeHeart /  Pierre-Ludovic Duclos (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Knoxville Challenger 2010